Bjørn Lomborg (1965), Deens klimaatscepticus
 Lomborg (parochie), een parochie van de Deense Volkskerk in de Deense gemeente Lemvig
 Lomborg (plaats), een dorp in de Deense gemeente Lemvig